Лысково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Лысково — агрогородок в Пружанском районе Брестской области.

Россия

Вологодская область 
 Лысково — деревня в Междуреченском районе.	
 Лысково — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Лысково — деревня в Заволжском районе.

Калужская область 
 Лысково — деревня в Износковском районе.

Костромская область	
 Лысково — деревня в Антроповском районе.
 Лысково — деревня в Галичском районе.

Московская область 
 Лысково — деревня в Можайском районе.
 Лысково — деревня в городском округе Мытищи.
 Лысково — деревня в Рузском районе.

Нижегородская область 
 Лысково — город, административный центр Лысковского района.

Смоленская область 
 Лысково — деревня в Краснинском районе.

Тверская область 
 Лысково — деревня в Краснохолмском районе.

Челябинская область 
 Лысково — село в Октябрьском районе.

Ярославская область 
 Лысково — деревня в Пошехонском районе.
 Лысково — деревня в Рыбинском районе.

См. также 	
 Новое Лысково — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.	
 Старое Лысково — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.